Primat (von lateinisch primus, „der Erste, erster“) bezeichnet etwas, das an erster Stelle steht, meist etwas Vorrangiges:
 als Status (grammatisches Geschlecht männlich oder sächlich):
 Papstprimat, Vorrangstellung des Papstes in der römisch-katholischen Kirche
 das kirchliche Amt eines Primas (Religion) oder dessen Amtszeit
 Primat der Politik, Vorrangstellung der Politik
 Primat der Ökonomie, Vorrangstellung der Wirtschaft
 Primaten (Singular: der Primat) Ordnung der höheren Säugetiere in der Biologie, zu der die Menschen gehören
 eine Flaschengröße bei Champagnerflaschen, siehe Champagner #Flaschengrößen
 Eigenmarke des Handelshauses Wollschläger

Primat ist der Familienname folgender Personen:
 Harold Primat (* 1975), Schweizer Autorennfahrer

Siehe auch:

 Primas